Amadeo hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Nombre propio
Amadeo (nombre)

Artículos que incluyen el término "Amadeo" en su título

LugaresAvenida Amadeo Sabattini, en Córdoba (Argentina)Lago Amadeo, en Australia
 Amadeo de Cavite, municipio en la provincia de Cavite, .

PinturaEmbarque del rey Amadeo en el puerto de La Spezia, Italia''', cuadro del pintor Luis Álvarez Catalá.